«Удобный флаг» («дешёвый флаг») — экономико-правовой термин, которым называют совокупность условий, предоставляемых правительством страны нерезидентам — владельцам иностранных судов, готовых ходить под торговым флагом страны, которая предоставляет эти условия.

«Удобный флаг», как правило, обеспечивает судну режим наибольшего благоприятствования и пониженные ставки портовых сборов в большинстве портов мира, так как практически все государства, предоставляющие свой «удобный флаг», не имели конфликтов (в особенности, военных) с большинством существующих государств в течение большого исторического промежутка времени.

В 2005 году наибольшее число судов под «удобными флагами» было зарегистрировано: в Панаме — 4688, Либерии — 1460, Мальте — 1105, Багамских островах — 1070, на Кипре — 782, в Сингапуре — 277.
Больше всего российских судов зарегистрировано под «дешёвым флагом» в Либерии (65), Мальте (60), Кипре (54), Панаме (6).

Открытая регистрация судов 
Нестабильность национального фрахтового рынка и высокие налоговые ставки способствуют уходу флота в страны открытой регистрации судов, которые учитывают интересы судовладельцев в своем законодательстве.
Масштабы регистрации морских судов под «удобные флаги» стали наиболее значительными после Второй мировой войны.

Преимущества регистрации «удобного флага» 
 низкие налоговые ставки;
 низкий уровень обязательной минимальной оплаты труда;
 небольшие регистрационные сборы;
 минимум формальностей;
 крайне короткий (по сравнению с другими) срок регистрации;
 отсутствие требований в отношении гражданства членов экипажа;
 возможность осуществления коммерческой эксплуатации судна нерезидентом из-за пределов государства флага.

Страны с «удобным» флагом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боливия, Монголия и Молдавия предоставляют услуги регистрации судов несмотря на то, что сами не имеют выхода к морю.

Помимо стран с открытой регистрацией, регистраторами «удобного флага» являются страны экстерриториальной регистрации судна или офшорные зоны.

См. также 

 Морской флаг
 Офшор

Примечания

Ссылки 
 «Удобный» флаг и международные реестры судов

Морское право
Международное право
Международное частное право